Eugenius van Savoye - militair, bekend als Prinz Eugen
 Prinz Eugen (schip) - zware kruiser van de Duitse Kriegsmarine (oorlogsmarine) 
 Prinz Eugen (trein) - Internationale TEE-trein